Pokání může být:

 obecně uznání vlastní chyby – viz Pokání
 román Iana McEwana – viz Pokání (román)
 film Joe Wrighta natočený podle románu – Pokání (film, 2007)
 film T. Abuladzeho – viz Pokání (film)